Niemcy:
 Dümmer – jezioro
 Dümmer – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Zobacz też:
 Dümmersee